Nositelé jména Albrecht Habsbursko-Lotrinský:
 Albrecht Fridrich Rakousko-Těšínský (1817–1897), rakouský arcivévoda
 syn arcivévody Karla Ludvíka
 Albrecht Salvátor Rakousko-Toskánský (1871–1896), rakouský arcivévoda
 syn arcivévody Karla Salvátora
 Albrecht Rakouský (1897–1955), rakouský arcivévoda
 syn arcivévody Bedřicha Těšínského